Amiral Nakhimov (en ) peut désigner plusieurs navires nommés en l'honneur de l'amiral russe Pavel Nakhimov (1802-1855), héros de Sebastopol :

 Amiral Nakhimov, navire de croisière naviguant entre la Crimée et le Caucase, en mer Noire ;
 , croiseur blindé de la Marine impériale de Russie coulé par les Japonais lors de la bataille de Tsushima les  et  ;
 Tchervona Oukraïna (ex-Amiral Nakhimov), croiseur léger ukrainien ;
 , croiseur léger soviétique de la  ; 
 , croiseur soviétique de la  ; 
  (ex-Kalinine), croiseur de bataille de la .

Autres 
 Amiral Nakhimov (Адмирал Нахимов), film de 1946 réalisé par Vsevolod Poudovkine
 Classe Admiral Nakhimov, classe de croiseur de la marine soviétique

Nom de bateau de la Marine russe